Суперкубок Франции по футболу 2019 () — 24-й розыгрыш Суперкубка Франции. В нём встретились чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и обладатель Кубка Франции «Ренн». Матч состоялся 3 августа 2019 года на Шеньчжэньском универсиадном стадионе в Шэньчжэнье.

Победу со счётом 2:1 одержал «Пари Сен-Жермен», для которого эта победа стала девятой в турнире и седьмой победой подряд в Суперкубке Франции.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2019
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Матчи ФК «Ренн»